Natuurlijk of natuurlijke is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar de natuur. Het kan betrekking hebben op zowel 'de essentie van iets' ("de ware natuur") als 'de onaangeraakte wereld' ("de onbedorven natuur"). Natuurlijk kan verwijzen naar iets dat vrij is van "menselijke ingrepen of beïnvloeding" in tegenstelling tot iets dat cultuurlijk of kunstmatig is. 

Natuurlijk of natuurlijke kan verwijzen naar:

Economie 
 Natuurlijke grondstoffen
 Natuurlijke haven, een natuurlijk stuk water in een grote rivier of zee, dat kan worden gebruikt als rede of haven door schepen
 Natuurlijke hulpbron, alle in de natuur aanwezige stoffen en energiebronnen die van economisch nut kunnen zijn, en die onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens
 Natuurlijke landbouw en voeding, een vorm van biologische landbouw zoals bedacht door Masanobu Fukuoka

Recht 
 Natuurlijk monopolie
 Natuurlijk persoon

Wiskunde 
 Natuurlijk getal
 Natuurlijke logaritme

Biologie 
 Natuurlijk evenwicht of biologisch evenwicht
 Natuurlijke historie, onderzoek naar de levende natuur
 Natuurlijke selectie, verbeterde kans op overlevende nakomelingen voor de best aangepaste organismen binnen de populatie
 Natuurlijke vijand of predator, een dier dat zijn dierlijke prooi actief bejaagt om die te doden
 Natuurlijke vegetatie, de vegetatie die zich spontaan na de laatste ijstijd heeft gevestigd en ontwikkeld

Overig wetenschap 
 Natuurlijke maan, een hemellichaam dat rond een (exo-)planeet, dwergplaneet of planetoïde, of eventueel een andere maan draait
 Natuurlijke taal, een taal die door een groep mensen als hun moedertaal wordt of werd beschouwd
 Natuurlijke wateren en watergangen

Anders 
 Natuurlijke kleur (heraldiek)
 Natuurlijke theologie (wijsgerige godsleer)
 Natuurlijk wapen (zelfverdediging)